Lucas Drewes (1870-1969), Nederlands architect
 Mariëtte Drewes (1967), Nederlands schaakster
 Paul Drewes (1982), Nederlands roeier
 A.J. Drewes (1927-2007), Nederlands arabist en hoogleraar
 J.B. Drewes (1907-1994), Nederlands lexicograaf